Rock Hill – città della Carolina del Sud (USA)
Rock Hill – città del Missouri (USA)
Rock Hill – census-designated place dello stato di New York (USA)